Okręty Royal Navy o nazwie HMS  „Sheffield”, nazwa pochodzi od miasta Sheffield:

 HMS „Sheffield” – krążownik lekki typu Town z okresu II wojny światowej
 HMS „Sheffield” – niszczyciel rakietowy typu 42, służył w latach 1975-1982, zatopiony w wojnie o Falklandy
 HMS „Sheffield” – fregata rakietowa typu 22, służyła w latach 1988-2002, później sprzedana Chile i przemianowana na „Almirante Williams”.

Sheffield